Branice steht für:

 Branice, eine polnische Gemeinde in der Woiwodschaft Opole
 Branice (Tschechien), eine tschechische Gemeinde im Okres Písek

Branice ist der Familienname folgender Personen:

 Ligia Branice (1932–2022), polnische Schauspielerin

Siehe auch:
 Branitz